Underground (engl. ‚Untergrund‘) steht für:
 eine (nichtkommerzielle) Gegenbewegung zum etablierten Kunst- und Kulturleben, siehe Underground (Kultur)
 die U-Bahn in London, siehe London Underground
 einen ehemaligen Club in Köln, siehe Underground (Club)
 eine Kletterroute im italienischen Klettergebiet Massone, siehe Underground (Kletterroute)

Film und Fernsehen:
 ein britischer Stummfilm aus 1928 (Der Schrei aus dem Tunnel)
 einen britisch-amerikanischen Kriegsfilm von Arthur H. Nadel mit dem engl. Originaltitel „Underground“, siehe Im Netz der Abwehr
 eine serbische Politgroteske von Emir Kusturica, siehe Underground (Film)
 einen US-Actionfilm von Cole McKay, siehe Underground – Die Vergeltung
 einen britischen Actionfilm von Chee Keong Cheung, siehe Underground (2007)
 eine Fernsehserie (2016) über entflohene Sklaven in den USA, siehe Underground (Fernsehserie)

Literatur:
 eine kommerzielle, linke Schülerzeitung, die in der BRD als Alternative zur Bravo vertrieben wurde, siehe Underground (Schülerzeitung)
 einen Roman über die westliche Hackerszene der 1980er und 1990er Jahre von Suelette Dreyfus, siehe Underground (1997)
 ein Buch von Haruki Murakami über den Tokyoter Giftgasanschlag 1995, siehe Untergrundkrieg: Der Anschlag von Tokyo
 in Klein- oder Selbstverlagen entstandene Comic-Books, siehe Underground Comix

Musik:
 ein Album der französischen Industrial-Rock-Band Krystal System, siehe Underground (2009)
 ein Album des US-amerikanischen Jazz-Musikers Thelonious Monk, siehe Underground (Album)
 eine EP der US-amerikanischen Rapgruppe D12, siehe The Underground EP

Siehe auch:
 Untergrund